Орозалиев — фамилия.

 Орозалиев, Айбек Кубанычбекович (род. 1984) — киргизский футболист.
 Орозалиев, Керимкул Кенжеевич (1912—2008) — киргизский советский историк, государственный и партийный деятель.